Косу́ха — короткая кожаная куртка с зауженной талией и молнией наискосок. Именно от этой косой «молнии», именуемой в молодёжном жаргоне «трактором», куртка и получила своё название. Такое расположение «молнии» (косуха — в её мужском варианте — застёгивается от левого бедра к правому плечу) придавало куртке сходство с военными мундирами времён Гражданской войны в США.

История 

Первая мотоциклетная куртка с косым воротом (косуха) появилась в 1928 году. Сделал её один из братьев основателей фирмы Schott Ирвин Шот. Причиной такого расположения застежки послужили только появившиеся не особо качественные молнии того времени. Для того чтобы снизить нагрузку на механизм, было принято решение создать куртку подобного кроя. Братья были первыми, кто установил на кожаную куртку застёжку-молнию.

Косуха — русскоязычное название всемирно известной куртки, в оригинале эта модель получила название perfecto по марке любимых сигар Ирвина Шота. Одежду компании schott активно использовали (и используют до сих пор) для своих нужд авиация, ВМФ, полиция.

Несмотря на то, что первая косуха была выпущена в 1928 году, первая модель знакомого нам вида Perfecto 613 (более известная как «One Star»)  появилась в 40-х годах. В 50-х выпущена Perfecto 618, без звезд. До 60-х годов куртки шились из конской кожи, после — из бычьей.

Резкий скачок популярности косухе добавил Марлон Брандо, сыграв в этой куртке бунтаря-хулигана в картине «Дикарь» (1953). С тех пор кожаные куртки с косым покроем остаются символом свободы по всему миру среди дальнобойщиков, байкеров, музыкантов всевозможных направлений и т. д.

Некоторые бывшие лётчики прикупили себе мотоциклы (а тогда особо в почёте были мотоциклы «Harley-Davidson», по причине отсутствия альтернатив) и пополнили ряды американских байкеров. Косухи использовались в силу своих защитных свойств и удобства (тогда ещё не было специальной мото-экипировки). Действительно, в косухах нашиваются налокотники и наплечники из более прочной кожи, что в сочетании с кожаными штанами, с наколенниками, даёт весьма неплохую защиту от «асфальтовой болезни» при падениях с байка.

Особенности фасона 
От обычных кожаных курток косуху отличает особо прочная и толстая кожа с подкладкой, зауженная талия часто с поясом, подстраиваемая размерность, кожаные складки на спине (для свободы движения) и удлинённые рукава (для полного покрытия даже вытянутых рук) с молниями возле запястий — для того чтобы поверх рукавов была возможность надеть кожаные перчатки с длинными раструбами (краги). Кроме того, косуха от других фасонов курток отличается характерным несимметричным размещением молнии — на груди куртка имела большой нахлёст кожи для того, чтобы грудь и шею меньше продувало во время полёта.

Классический стандарт косухи включает три кармана на молнии и маленький кармашек с клапаном на кнопке спереди. Складки по бокам спины служат для свободы движения. Многие куртки имеют шнуровку по бокам, хотя в оригинальной модели её не было.

В 70-х годах панки начали наносить на одежду металлофурнитуру. С тех пор можно встретить куртки с различными заклёпками на фальш-погонах и лацканах.

Сейчас уже невозможно представить косуху без дополнительных элементов: застежек, заклепок, множества карманов для всевозможных мелочей.

Ссылки 
 Информация о куртке-косухе, фотографии знаменитостей в косухе.
Rocket Jacket: всё что нужно знать о косухе.
The Perfecto Perfected – A History Of The Asymmetrical Leather Jacket (EN).
Perfecto motorcycle jacket.

Примечания 

Символика субкультур
Куртки